Rimmel steht für:

 Rimmel, britisches Kosmetikunternehmen

Rimmel ist der Familienname folgender Personen:

 Eugène Rimmel (1820–1887), französischer Unternehmensgründer
 Gérard Rimmel, französischer Parfumeur und Unternehmensgründer
 Gunnar Rimmel (* 1971), deutsch-schwedischer Ökonom und Hochschullehrer
 Niklas Rimmel (* 1999), deutscher Baseballspieler 
 Rudolf Rimmel (1937–2003), estnischer Schriftsteller